Friedrich Wilhelm de Lippe (), né le  est prétendant à la tête de la Maison de Lippe.

Jeunesse 
Friedrich Wilhelm est né hors mariage à Neuwied, en Allemagne de l'Ouest, le premier enfant du prince Ernst August de Lippe (1917–1990; fils du prince Julius Ernst de Lippe et de la duchesse Marie de Mecklembourg-Strelitz) et de son épouse, Christa von Arnim (née en 1923; fille de Curt David von Arnim et de son épouse Stephanie von Stechow). Par l'intermédiaire de son père, il est le cousin germain de la princesse Beatrix des Pays-Bas.

Mariage 
Friedrich Wilhelm s'est marié le  à Munich avec Andrea Messner (née en 1966), fille de Günther Messner, et son épouse, Lieselotte Trzoska. 

Ils ont eu trois filles: 

 Catharina (née le ) 
 Marie Christine (née le ) 
 Sophie (née le )

Maison de Lippe 
Le , le cousin germain de son père, le prince Armin, succède à son père Léopold IV à la tête de la maison de Lippe. Le , il renonce à sa position en faveur de son demi-frère aîné, le prince Léopold. Cette décision s'est avérée controversée au sein de la maison et plusieurs princes ont entamé des procédures judiciaires. Plus tard en 1958, le prince Léopold a renoncé à la présidence en faveur de son frère aîné, le prince héréditaire Ernst. Plus tard cette même année, le prince héréditaire a convoqué un conseil de famille où les princes présents sont convenus que le prince aîné vivant en Allemagne serait le chef de la maison. Le poste revient donc au prince Simon Casimir (1900-1980). 

Son père a changé d'avis, estimant que tous les princes de la maison, pas seulement ceux qui vivent en Allemagne, devraient être pris en considération. Il a finalement assumé la direction de la maison. Son père est décédé en 1990 et Friedrich Wilhelm a poursuivi la réclamation, malgré sa naissance illégitime. Le prince Armin, qui a déclaré qu'il ne pensait pas que sa décision de 1953 était irrévocable, prétend également être le chef de la maison.

Titres et styles 

 depuis le : Son Altesse Sérénissime le Prince Friedrich Wilhelm de Lippe.

Ascendance

Notes et sources 

 thePeerage.com - Friedrich Wilhelm Ernst Victor Alexander Prinz zur Lippe 
 Généalogie - Leo van de Pas - Prince Friedrich Wilhelm zur Lippe 
 Genealogisches Handbuch des Adels, Fürstliche Häuser, Référence: 1987 65 
 Beéche, Arturo E. (). "Une maison sans tête? Le différend dynastique de la maison de Lippe ". Journal européen d'histoire royale (LIII): 13-17. 

Prince de Lippe
Maison de Lippe
Naissance en septembre 1947
Naissance à Neuwied